Hinde peut être:

 un prénom féminin. Il peut faire référence à:
 Hinde Bergner (1870-1942), une écrivaine en langue Yiddish de Galice
 Hinde Boujemaa, une réalisatrice et scénariste belgo-tunisienne
 Hinde Taarji (née en 1957), une journaliste et essayiste marocaine

 un nom de famille. Il peut faire référence à:
 George Jennings Hinde (1839–1918), un géologue et paléontologue britannique
 Robert Hinde (1923-2016), un zoologiste britannique, pionnier de l'éthologie
 Thomas S. Hinde (1785-1846), un éditeur américain de journaux

 autres
 Golden Hinde (1973) (lancé en 1973), une réplique grandeur nature du galion de Francis Drake : le Golden Hind (1577)
 Golden Hinde (montagne), une montagne et le point culminant de l'île de Vancouver au Canada

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom